Stellina – piccola stella
Stellina – telenovela argentina del 1987
Stellina – album discografico del 1997
Stellina – serie animata del 2008

Pagine correlate 
 Stella (disambigua)
 Stelline

Altri progetti